Anton  Dengler ist der Name folgender Personen:

* Anton Dengler (Unternehmer) (1839–1900), deutscher Brauereiunternehmer 
 Anton Dengler (Politiker) (1852–1914), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker, Bürgermeister von Godesberg